Collisella alveus är en snäckart som först beskrevs av Conrad 1831.  Collisella alveus ingår i släktet Collisella och familjen Lottiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
alveus